Voici la liste des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale dans le canton de Fribourg en Suisse. Ces sites fribourgeois de reproduction de batraciens sont protégés par une ordonnance fédérale et font partie de l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (en allemand Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung, en italien Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, en romanche Inventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'impurtanza naziunala). L'Agence européenne pour l'environnement coordonne les données des membres européens. Les sites de reproduction de batraciens inventoriés en Suisse portent le code "CH05" dans la base de données internationale.

Catégorie de l'UICN 
Les sites de reproduction de batraciens d'importance nationale en Suisse sont enregistrés dans la catégorie IV de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature  (UICN). Celle-ci comprend des zones de protection de biotopes et d'espèces avec une gestion qui prévoit un suivi ciblé et des interventions régulières pour préserver la zone protégée, comme par exemple pour empêcher l'embroussaillement et le boisement.

Buts de la protéction 
L'objectif de l'Ordonnance sur les batraciens, (OBat) est la protection des espèces d'amphibiens. Ceux-ci sont protégés par le droit fédéral depuis 1967 et font partie des groupes d'espèces les plus menacés du pays. Les sites sont en outre des zones de protection officiellement désignées en matière de protection de la nature et du paysage. La liste correspond à la Common Database on Designated Areas de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). La dernière inscription d'une zone remonte à 2017.

Alors que l'on misait auparavant sur le concept d'"îles protégées" où la nature devait rester intacte et où l'on pouvait l'étudier et l'observer autant que possible sans l'influence de la civilisation, ce concept a changé depuis les années 1970. Ce ne sont plus des îlots de nature isolés, mais la biodiversité et des reseaux des habitats diversifiés, qui sont devenus le point de mire des efforts de protection. Par la suite, différents inventaires fédéraux ont été créés pour protéger et conserver la biodiversité, dont l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale.

Liste de site de reproduction de batraciens d'importance nationale au canton de Fribourg

Liens web 
 fedlex.admin.ch: Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – objets fixes. (La plateforme de publication du droit fédéral)
 Office fédéral de l'environnement: Inventaire des sites de reproduction de batraciens: descriptions des objets.
 info fauna - Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse (karch)
 United Nations List of Protectec Areas of Switzerland
 carte du canton de Fribourg avec les sites de reproduction de batraciens d'importance nationale

Références 

Réserve naturelle
Sites de reproduction de batraciens